Alexander Zverev era il detentore del titolo e lo ha difeso battendo in finale Philipp Kohlschreiber con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Alexander Zverev (campione)
  Roberto Bautista Agut (quarti di finale)
  Diego Sebastián Schwartzman (secondo turno)
  Chung Hyeon (semifinale)

 Fabio Fognini (primo turno)
 Philipp Kohlschreiber (finale)
 Gaël Monfils (primo turno)
 Yūichi Sugita (primo turno)

Qualificati 

  Marius Copil (primo turno)
  Dustin Brown (primo turno, ritirato)

 Daniel Masur (primo turno)
 Martin Kližan (quarti di finale)

Wildcard 

  Matthias Bachinger (secondo turno)
  Yannick Hanfmann (secondo turno)

 Casper Ruud (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 2018